Прени () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Прени — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Виллер-су-Прени — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.